Hrvatski nogometni klubovi
 NK Vatrogasac Brezova
 NK Vatrogasac Husain
 NK Vatrogasac Kobilić
 NK Vatrogasac Zdenci
 NK Vatrogasac Gornje Mekušje
 NK Sesvetski Kraljevec, u periodu od 1958. do 1961. godine je imao naziv NK Vatrogasac 

 Ostalo
 Vatrogasac (1916.), film iz 1916.